Matossi ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Matossi (1906–1979), Schweizer Malerin und Zeichnerin 
 Franco Matossi (1919–2012), Schweizer Landwirt und Politiker 
 Frank Matossi (1902–1968), deutscher Physiker